Візо́с () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 145 км на південний захід від Тулузи, 39 км на південь від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2017 року Візос було приєднано до муніципалітету Салігос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Візос на сайті французького Національного інституту географії
 Візос на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Візос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Піренеї